Fielder ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Fielder (1935–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Angie Fielder, australische Filmproduzentin
 Bruce Fielder, bekannt als Sigala (* 1989 oder 1992), britischer DJ und Produzent
 Cecil Fielder (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Bragg Fielder (1842–1906), US-amerikanischer Politiker
 James Fairman Fielder (1867–1954), US-amerikanischer Politiker
 Prince Fielder (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler